Étienne Œhmichen
 Isabelle Œhmichen
 Jean Frédéric Œhmichen (1876-1956), général français

Autre 
 Lycée Étienne-Œhmichen
Patronyme germanique